Это список аэропортов на Островах Кука, отсортированных по местоположению.

Острова Кука являются самоуправляемым государственным образованием в свободной ассоциации с Новой Зеландией. Острова Кука состоят из 15 островов в южной части Тихого океана в Полинезии.



Аэропорты 
Все аэропорты имеют платные услуги. Международные аэропорты отмечены жирным шрифтом.

См. также 
 Транспорт на Островах Кука

Ссылки

Внешние ссылки 
 Списки аэропортов на Островах Кука:
 Great Circle Mapper
 FallingRain.com
 World Aero Data
 Aircraft Charter World
 The Airport Guide
 A-Z World Airports

Острова Кука
Аэропорты Островов Кука